Les Irois kan syfta på:

Haiti 

 Les Irois (kommun), Grand'Anse, 
 Les Irois (ort), Grand'Anse,